Liszt, ett ungerskt efternamn som betyder mjölnare eller bagare. Det kan syfa på följande:

Kompositören och pianisten Franz Liszt
 Franz Liszt (1811–1886), ungersk kompositör och pianovirtuos

Uppkallat efter honom
 Liszt-akademien, musikhögskola och konsertlokal i Budapest
 Budapest-Ferenc Liszts internationella flygplats
 Mount Liszt, berg i Antarktis
 3910 Liszt, asteroid
 Lisztomani, samtida hysteri och stjärnkult kring den unge Franz Liszt

Andra personer
 Adam Liszt (1776–1827), ungersk hovtjänsteman, musiker, far till Franz Liszt
 Franz von Liszt (1851–1919), österrikisk-tysk jurist, kusin till Franz Liszt

Se även 
 List (efternamn), tyskt efternamn

Ungerska efternamn
Efternamn som syftar på yrken